Ел Аторон има више значења:

 Ел Аторон (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аторон (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аторон (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аторон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аторон (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аторон (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аторон (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аторон (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аторон (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон, Лома Бонита (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аторон, Лос Караколес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику